Ча́цкий () — польская фамилия.

Известные носители:
 Чацкий, Александр Андреевич — персонаж пьесы А. С. Грибоедова «Горе от ума»
 Чацкий, Влодзимеж (1834—1888) — польский кардинал, дипломат Ватикана, поэт, публицист
 Чацкий, Станислав Иосифович (1899−1937) — советский разведчик
 Чацкий, Тадеуш (1765—1813) — польский историк, публицист, общественный деятель